Газеты Абхазии — газеты, выходящие, или выходившие в прошлом, на территории Абхазии.

Ссылки 
 Пресса Абхазии